Dmitrij Vorob'ëv (n. 1997), calciatore russo
Dmitrij Vorob'ëv (n. 1985), hockeista su ghiaccio russo